L'effet papillon est une expression qui résume une métaphore concernant le phénomène fondamental de sensibilité aux conditions initiales en théorie du chaos.

Cette expression peut également désigner :

Cinéma 
 L'Effet papillon, (El efecto mariposa), film franco-britannico-espagnol de Fernando Colomo sorti en 1995 ;
 L'Effet papillon, (The Butterfly Effect), film américain d'Eric Bress et J. Mackye Gruber sorti en 2004 ;
 L'Effet papillon 2, (The Butterfly Effect 2), film américain de John R. Leonetti sorti en 2006 ;
 L'Effet papillon 3, (The Butterfly Effect 3: Revelations), film américain de Seth Grossman sorti en 2009.

Télévision 
 L’Effet papillon (Catch-22), dix-septième épisode de la saison 3 de Lost : Les Disparus diffusé en 2007 ;
 L’effet papillon (Wait for It), premier épisode de la saison 3 de How I Met Your Mother diffusé en 2007 ;
 L’Effet papillon (The Butterfly Effect), deuxième épisode de la saison 3 de Heroes diffusé en 2008 ;
 L’Effet papillon (The Damage a Man Can Do), huitième épisode de la saison 3 de Dexter diffusé en 2008 ;
 Effet papillon (ABQ), treizième  épisode de la saison 2 de Breaking Bad diffusé en 2009 ;
 L'effet papillon (The Butterfly Effect), premier et deuxième épisodes de la saison 4 d’Ugly Betty diffusé en 2009 ;
 L'Effet papillon (The Butterfly Effect), dixième épisode de la saison 1 de Son Altesse Alex diffusé en 2009 ;
 L’Effet papillon (Arising), dix-septième épisode de la saison 2 de Nikita diffusé en 2012 ;
 L’Effet papillon (The Butterjunk Effect), sixième épisode de la saison 7 de Futurama diffusé en 2012 ;
 L’Effet papillon (Snow Drifts), vingt-et-unième épisode de la saison 3 de Once Upon a Time diffusé en 2014 ;
 Effet papillon (Butterfly Effect), vingt-et-unième épisode de la saison 1 de Bienvenue chez les Loud diffusé en 2016 ;
 Effet papillon (It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)), dix-neuvième épisode de la saison 12 de Grey's Anatomy diffusé en 2016 ;
 Effet papillon (No Boundaries), quatrième épisode de la série américaine No Tomorrow diffusé en 2016 ;
 L’Effet papillon (The Day in Question), huitième épisode de la mini-série américaine  22.11.63 diffusé en 2016 ;
 L’Effet papillon, cinquième   épisode de la mini-série suisse Double Vie diffusé en 2019 ;
 L’Effet papillon (Death of the Small Coppers), deuxième épisode de la saison 20 d’Inspecteur Barnaby diffusé en 2019.

Autres 
 L'Effet papillon, magazine télévisé, traitant de l'actualité dans le monde diffusé entre 2006 et 2018 ;
 L'Effet papillon,chanson de Bénabar, présente sur son album Infréquentable sortie en 2008;
 L'Effet papillon, pièce de théâtre au Théâtre Marigny représentée pour la première fois en 2008 ;
 L'effet papillon, un album de bande dessinée de la série Franky Snow paru en 2014.

Homonymie de titre